Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1953, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 3 gesetzte US-Amerikaner Tony Trabert seinen topgesetzten Landsmann Vic Seixas im Finale in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 73. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1953 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 22. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1953
1953